O argentino Juán Pablo Ficovich derrotou o italiano Luciano Darderi, por 6-3, 7-5 na final e conquistou o torneio.

Tabela

Cabeças-de-Chave

 Pablo Cuevas* (Se Retirou do torneio)
 Hugo Dellien (Quartas de Final)
 Thiago Seyboth Wild (Segunda Rodada)
 Juán Ignácio Londero (Primeira Rodada)

<li>  Nicolás Jarry (Semifinal)
<li>  Felipe Meligeni Alves (Semifinal)
<li>  Nicolás Kicker (Primeira Rodada)
<li>  Pedro Cachín (Segunda Rodada)

 Pablo Cuevas se retirou antes da estréia, por conta de dores no joelho, sendo substituído pelo colombiano Alejandro Gómez, que entrou na chave principal como Lucky Loser.

Finais

Chave 1

Chave 2

 Main Draw

ATP Challenger Tour
Torneios de tênis em São Paulo
Competições internacionais de tênis sediadas no Brasil